Дауылпаз (монгол.Dauylpaz)— тюркский народный ударный музыкальный инструмент.

Описание 
Имеет котлообразный (или шлемовидный) деревянный корпус, обтянутый кожаной мембраной. Дауылпаз — инструмент без определённой высоты звучания и имеет различные размеры.

История применения 
Дауылпаз использовали во время военных действий и охоты. В 1934 году в Казахский оркестр народных инструментов имени Курмангазы включён оркестровый дауылпаз или шындаул (большой — с медным корпусом, и малый — с деревянным). В 1951 году был изготовлен модернизированный оркестровый дауылпаз с винтовым устройством для регулировки высоты звучания.

Древние образцы инструмента хранятся в Республиканском музее народных инструментов Алма-Аты.

В Киргизии есть похожий инструмент добулбас (кирг. Добулбас)

См. также 
 Дабыл

Литература 
 

Казахские музыкальные инструменты
Ударные музыкальные инструменты
Мембранофоны